Gallatin County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Gallatin County (Illinois)
Gallatin County (Kentucky)
Gallatin County (Montana)